Michel Jean peut désigner :
 Michel Jean (1947-), un footballeur français ;
 Michel Jean (1960-), un écrivain, chef d'antenne et journaliste québécois d'origine innu.